Кашировка — название населённых пунктов:

 Кашировка — деревня в Тамалинском районе Пензенской области России.
 Кашировка — село в Казанковском районе Николаевской области Украины.